Por Casa del Pilar de Esquina puede referirse a:

 Casa del Pilar de Esquina (Rancagua)
 Casa del Pilar de Esquina (Recoleta)